Pütter ist der Familienname folgender Personen:
 August Pütter (1879–1929), deutscher Physiologe in Heidelberg
 Benjamin Pütter (* 1958), deutscher Theologe, Kinderarbeitsexperte und Autor
 Cordula Pütter (* 1960), deutsche Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Fritz Pütter (1895–1918), deutscher Offizier der Fliegertruppe im Ersten Weltkrieg
 Gustav Pütter (1907–1977), deutscher Unternehmer, Gründer von Medice und Erfinder des Pütter-Verbands 
 Helwig Pütter (1920–2003), deutscher Maler
 Hugo Pütter (1883–1963), hessischer Politiker (DDP, CDU)
 Johann Stephan Pütter (1725–1807), deutscher Staatsrechtslehrer und Publizist, Professor an der Universität Göttingen 
 Karl Theodor Pütter (1803–1873), deutscher Jurist, Professor an der Universität Greifswald
 Sigurd Pütter (1942–2021), deutscher Pharmaunternehmer, Sohn von Gustav Pütter
 Katharina Pütter (* 1984), deutsche Schauspielerin
 Trystan Pütter (* 1980), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Püttner